Wargon peut désigner :

Patronyme 

  (1926-2010), architecte australien ;
 Emmanuelle Wargon (née en 1971), haute fonctionnaire, femme politique et représentante d'intérêt française ;
 Mathias Wargon (né en 1966), Chef de service hospitalier.

Voir aussi 

 , ancienne entreprise suédoise.